Rasohe (Skrad), naselje u općini Skrad, Primorsko-goranska županija
 Rasohe (otok), otok kod Žirja
 Rasohe (kamenolom), antički kamenolom kod Škripa na Braču